Гораи — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области России.

География 
Расположена в 30 км к юго-востоку от города Остров и в 6 км к юго-востоку от волостного центра, села Крюки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 179 жителей.

История 
До 3 июня 2010 года деревня Гораи была административным центром Горайской волости (до её объединения с Синерецкой волостью и частью Бережанской волости, где и находился современный административный центр волости — деревня Крюки).

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)